Pennes ist der Name mehrerer geographischer Objekte:

Pennes-le-Sec, Gemeinde im französischen Département Drôme
Les Pennes-Mirabeau, Gemeinde im französischen Département Bouches-du-Rhône
Passo di Pennes, der italienische Name des Penser Jochs

Siehe auch:
Penne